Brzoska ist der Familienname folgender Personen:

 Emil Brzoska (1909–1993), deutscher katholischer Theologe
 Heinrich Gustav Brzoska (1807–1839), deutscher Pädagoge und Hochschullehrer
 Heinz Brzoska (1942–2015), deutscher Maler und Grafiker
 Julius Brzoska (1859–1930), deutscher Klassischer Philologe und Gymnasialdirektor
 Maciej Brzoska (* 1979), polnischer Schauspieler
 Matthias Brzoska (* 1955), deutscher Musikwissenschaftler
 Michael Brzoska (* 1953), deutscher Politologe und Friedensforscher
 Rafał Brzoska (* 1977), polnischer Unternehmer
 Reinhard Brzoska (1927–1988), österreichischer Geistlicher
 Sławomir Brzoska (* 1967), polnischer Künstler
 Stanisław Brzóska (1832–1865), polnischer katholischer Priester
 Wojciech Brzoska (* 1978), polnischer Dichter
 Zbigniew Brzoska (1916–1987), polnischer Ingenieurwissenschaftler

Siehe auch:
 Broska